Carlshöhe ist:
 ein Stadtteil von Neubrandenburg
 ein Stadtteil von Schwerin
 Carlshöhe (Eckernförde), Stadtteil und ehemalige Kaserne 

Siehe auch:
 Carlsberg
 Karlshöhe